Bang Bang ! est une pièce de théâtre française mise en scène par Luc Sonzogni et interprétée par Hugues Duquesne et Majid Berhila depuis 2009.

Une captation DVD du spectacle a été enregistrée au Casino Barrière de Toulouse le 7 mai 2013.

Liste des sketchs 
 Intro
 Faits Divers
 L'Amant
 Le Banc
 La Rupture
 Le Medley (avec des extraits de : Mistral Gagnant, Maudits Soient Les Yeux Fermés, Belles Belles Belles, À Propos de Tass, It Takes Different Strokes (Arnold & Willy), Sous Le Vent, Ma Benz, Toxic, La Décadanse, J'Entends Parler, Let's Get It On, California Love, Hallelujah)
 Le Rasta
 Le VRP
 Le Rap De Steeve
 Les Retrouvailles
 Les Saluts

Commentaires 
 D'après le magazine Public, ce spectacle sera adapté au cinéma, Hugues Duquesne et Majid Berhila seraient en train de faire le scénario et Luc Sonzogni en serait le metteur en scène
 Une séance de dédicace du DVD a eu lieu à la Fnac des Champs Élysées le 23 octobre 2013 (jour de la sortie du DVD).
 Un Making Of du spectacle (7 min), intitulé "Passe Le Bang À Ton Voisin" agrémente le DVD.

Notes et références 

Spectacle comique